De Grand Prix-wegrace van Groot-Brittannië 2012 was de zesde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2012. De race werd verreden van 15 tot 17 juni 2012 op het circuit van Silverstone nabij Silverstone, Verenigd Koninkrijk.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2012
Groot-Brittannië